Sobinow bzw. alternative Transkription Sobinov steht für:

 Leonid Witaljewitsch Sobinow, russischer Opernsänger
 (4449) Sobinov, nach dem Opernsänger benannter Asteroid
 slowakische Bezeichnung vor 1927 für die Ortschaft Sabinov